Colpin est un patronyme porté notamment par :

 Jean Colpin (1928-1985), homme politique français ;
 Pierre Colpin (1900-1923), militaire français.